Gri-gri – przyrząd asekuracyjny
 grigri – amulet w Voodoo i niektórych religiach afrykańskich

en:Grigri